Pose puede referirse a:
Postura

Apellido
Alejandro Pose Mayayo (1961-), escritor argentino.
Vanessa Pose (1990-), actriz y modelo venezolana.
Severino Pose (1894-1964), escultor y medallista uruguayo.
Martín Pose (1911-1997), golfista argentino.
Barrett Díaz Pose (1944--2007), médico y sindicalista uruguayo.

Títulos y otros usos
Animación pose a pose, técnica de animación.
Pose (álbum), de Second.
«Pose (canción)», de Daddy Yankee.
Pose (serie de televisión), serie de televisión de FX.
Jesus Christ Pose, del álbum Badmotorfinger de Soundgarden.